Lison è la denominazione relativa al disciplinare di alcuni vini a DOCG prodotti in alcuni comuni della città metropolitana di Venezia e delle province di Treviso, Pordenone.

Esiste anche la DOCG Lison classico destinata solo a vini prodotti in alcuni comuni della città metropolitana di Venezia.

Informazioni sulla zona geografica 
La zona di produzione del "Lison" (che trae il nome dalla frazione Lison di Portogruaro) si trova nella pianura fra Tagliamento e Livenza ed a pochi chilometri dal mare. Presenta quindi un clima temperato, ma con accentuata escursione termica diurna ed un alternarsi dei venti freschi e asciutti di nord-nord-est (bora) e quelli caldi e umidi di sud-est (scirocco). 

I terreni sono prevalentemente argillosi, con uno strato sottile di caranto (calcare) a una profondità di 30-70 cm. Essi hanno una buona capacità idrica e sono ricchi di elementi minerali (potassio, calcio e magnesio) e sostanza organica.

Storia 
La viticoltura nella zona risale all'epoca romana, ma come per la maggior parte dei casi, essa è stata razionalizzata dai monaci benedettini nel X secolo.
Con l'avvento della Repubblica Serenissima di Venezia, assume rilevanza economica sfruttandone i canali commerciali ed arriva all'apice nel periodo asburgico.

Intorno al 1850 comincia a prendere piede la coltivazione del vitigno Tocai bianco (denominato “Tai” dal 2007) con la produzione di vini qualitativamente superiori.
La ricerca della qualità continua nel tempo e viene premiata nel 1971 con la Denominazione d'origine "Lison DOC”, divenuta nel 1974 "DOC Lison-Pramaggiore fino ad arrivare nel 2010 alla “DOCG Lison”.

Precedentemente all'attuale disciplinare questa DOCG era stata:
Approvata DOC come Tocai di Lison con D.P.R. del 4 agosto 1971
Approvata DOCG con DM 22.12.2010 G.U. 4 - 07.01.2011 (S.O. n° 6)

Note

Voci correlate 
Vini del Friuli-Venezia Giulia
Vini del Veneto

Collegamenti esterni

Vini DOCG della città metropolitana di Venezia
Vini DOCG della provincia di Treviso
Vini DOCG della provincia di Pordenone
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Tai